XXII Чемпионат СССР был проведен в Москве с 5 по 10 июля 1974 года.
Чемпионат СССР являлся главным соревнованием в системе отбора в состав команды для участия в Чемпионате мира 1974 года в Москве . Награды разыгрывались только в личном первенстве.

На старт вышли 41 спортсмен. Из них 15- представляли Вооруженные Силы, 13 - Динамо, 3- Калев, 2 - Енбек, 2- Спартак, по одному пятиборцу были представлены общества - Буревестник, Авангард, Труд, Алга, Урожай и Красного знамени.

Личное первенство. 

Итоговая таблица.

Командный чемпионат СССР по современному пятиборью.

Командный чемпионат проходил в столице  городе Алма-Ата с 20 по 25 сентября 1974 года.

Ссылки
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"
 Панорама спортивного года, 1974. — : «Физкультура и спорт», 1975

Литература
 
 
 

Чемпионат СССР по современному пятиборью
Спорт в России в 1974 году
1974 год в Москве
Июль 1974 года
Спорт в Казахстане в 1974 году
Спортивные соревнования в Москве
Сентябрь 1974 года
Чемпионаты СССР в 1974 году
Спортивные соревнования в Алма-Ате